Cette page contient les pages d'homonymie de Monte Carlo et Monte-Carlo.

Toponyme

Monte Carlo, une ville de l'État de Santa Catarina

Monte-Carlo, un quartier de la ville de Monaco
 Ballets de Monte-Carlo
 Ballets russes de Monte-Carlo
 Les Ballets Trockadero de Monte Carlo
 Casino de Monte-Carlo
 Opéra de Monte-Carlo
 Orchestre philharmonique de Monte-Carlo
 Tournoi de Monte-Carlo
 Rallye automobile Monte-Carlo
 Télé Monte-Carlo (TMC)

Calcul numérique et algorithmique
 Méthode de Monte-Carlo, une méthode itérative de calcul numérique basée sur la convergence statistique
 Algorithme de Monte-Carlo, un type d'algorithme probabiliste
 Recherche arborescente Monte-Carlo

Cinéma et télévision 
 Monte Carlo, un film allemand réalisé par Fred Sauer en 1921
 Monte Carlo, un film français réalisé par Louis Mercanton en 1925
 Monte Carlo, un film américain réalisé par Christy Cabanne en 1926
 Monte Carlo, un film américain réalisé par Ernst Lubitsch en 1930
 Monte Carlo, un film italo-américain réalisé par Sam Taylor en 1957
 Monte Carlo, un téléfilm américain réalisé par Douglas Heyes en 1961
 Monte Carlo, une mini-série américaine réalisée par Anthony Page en 1986
 , un film néerlandais réalisé par  en 2001
 Monte Carlo, un film américain réalisé par Thomas Bezucha en 2011
 Nous irons à Monte-Carlo, un film français réalisé par Jean Boyer en 1952

Autres 
 Clube Desportivo Monte Carlo,  club de football
 Monte Carlo Resort and Casino, un hôtel-casino de Las Vegas
 Chevrolet Monte Carlo, un modèle d'automobile de la marque Chevrolet
 Monte Carlo Automobile, un constructeur automobile monégasque

Homonymie de toponyme
Homonymie de titre